El término argolla puede hacer referencia a:

Argolla, un aro de hierro
Argolla, un castigo en que se imponía una argolla al reo 
Argolla, un tipo de juego al aire libre

Arabismos